Лев Андреевич Наврозов (26 ноября 1928 года, Москва — 22 января 2017 года, Бруклин, Нью-Йорк) — русский писатель, историк и полемист. Родился в Москве, отец поэта Андрея Наврозова. Известный переводчик русских текстов на английский язык во времена советской власти, Наврозов эмигрировал в США в 1972 году, где он опубликовал мемуары «Образование Льва Наврозова»

Биография

Молодость 
Лев Наврозов родился в семье драматурга Андрея Петровича Наврозова (настоящая фамилия Семёнов, 1899—1941, в честь которого позднее назвал собственного сына), одного из основателей Союза Советских писателей, который отправился добровольцем на фронт и погиб в бою в 1941 году. Мать — Дина Владимировна Минц, чья сестра Белла была замужем за писателем и драматургом М. Ю. Левидовым, а племянница — мемуаристка Татьяна Марковна Рыбакова (1928—2008) — за (последовательно) поэтом Евгением Винокуровым и прозаиком Анатолием Рыбаковым.

После окончания обучения в Московском энергетическом институте не получил диплом, а перевёлся на факультет референтуры Московского института иностранных языков, созданного Иосифом Сталиным с целью подготовки нового поколения специалистов с высоким уровнем знания западных языков и культур. По окончании в 1953 году была предложена «перспективная позиция» в советском посольстве в Лондоне, с сопутствующим обязательством вступить в КПСС. Отклонил оба предложения. Работал фрилансером.

Работа переводчика 
Наврозов активно переводил сочинения русскоязычных классиков на английский — в том числе Достоевского, Герцена и Пришвина, а работы по философии и фундаментальным наукам в 72 областях. В 1965 году, зарабатывая переводами значительные для СССР деньги, приобрёл загородный дом во Внуково, в престижном дачном посёлке, где также имели дачи Андрей Громыко, тогдашний министр иностранных дел, и бывший член Президиума ЦК КПСС Пантелеймон Пономаренко.

Историк-диссидент 
С 1953 года начал сбор исторических документов по написанию истории советской власти, в надежде позднее вывезти эти рукописи контрабандой за границу. В этот период он публиковал только переводы. В 1972 году эмигрировал в США вместе с женой и сыном, после получения специального приглашения от Госдепартамента США через заступничество нескольких влиятельных американских друзей. В 1972—1980 гг. публиковал статьи политического характера в газете «Комментарий», в том числе скандальную статью 1978 г. «Что ЦРУ знает о России», а также «Заметки об американской невинности», в связи с которой против автора возбудила неудачный иск о клевете на $3 млн бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир.

Образование Льва Наврозова 
В 1975 году издательство „Харпер и Роу“ опубликовало 1-й том его автобиографического исследования „Образование Льва Наврозова“. В книге рассказывается, в частности, о реакции современников на политические кампании Иосифа Сталина, последовавшие за убийством его соперника Сергея Кирова.

Позднейшие работы 
После 1975 года Наврозов опубликовал несколько тысяч журнальных статей и газетных колонок. Одной из сквозных тем было опасение, что запад не сумеет выстоять перед всё более изощрёнными стратегиями тоталитаризма. В 1979 году основал Центр за выживание западных демократий, некоммерческую образовательную организацию, в консультативный совет которой входили прозаик Сол Беллоу, физик-ядерщик доктор Эдвард Теллер, член конгресса Клэр Бут Люс, сенатор Джесси Хелмс и драматург Эжен Ионеско.

Умер 22 января 2017 года в возрасте 88 лет.

Примечания

Ссылки 
 Weekly column at NewsMax.com
 Columns by Lev Navrozov at WorldTribune.com
 Biography at the Lifeboat Foundation
 Interview with Navrozov at Worldthreats.com

Историки XX века
Советские диссиденты
Иммигрировавшие в США из СССР
Историки СССР
Писатели СССР